Stanza peut faire référence à :
 Stance, une forme littéraire
 Lexcycle Stanza, un logiciel de lecture de livres électroniques